Flade Kirke, flere kirker med dette navn:
 Flade Kirke (Frederikshavn Kommune) – Frederikshavn Kommune
 Flade Kirke (Morsø Kommune) – Morsø Kommune